Il doppio  del Marburg Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Matthias Bachinger e Denis Gremelmayr erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Federico Delbonis e Horacio Zeballos hanno battuto in finale Martin Emmrich e Björn Phau 7–6(3), 6–2.

Teste di serie

  Brian Battistone /  Martin Slanar (quarti di finale)
  Tomasz Bednarek /  Mateusz Kowalczyk (semifinali)

  Olivier Charroin /  Andis Juška (quarti di finale)
  Martin Emmrich /  Björn Phau (finale)

Tabellone

Note 
 

Marburg Open 2011